(6766) Хармс () — астероид из группы главного пояса. Был открыт 20 октября 1982 года в Крымской астрофизической обсерватории астрономом Людмилой Георгиевной Карачкиной. Назван в честь выдающегося поэта, писателя и драматурга Даниила Ивановича Хармса (1905—1942) (название предложено Немировским Л. Р.). Свой полный оборот вокруг Солнца астероид совершает за 4,42 юлианских года.

См. также 
 Список астероидов (6701—6800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Людмилой Карачкиной
Астероиды, названные в честь людей